

Кулушево — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Кулушево — присілок, Учалинський район, Башкортостан